TV7, chiamata anche TV7 Group,  è una piattaforma televisiva gratuita, inizialmente disponibile per la televisione analogica e successivamente per il digitale terrestre.

Storia
TV7 ha iniziato le trasmissioni in Veneto nel 1985, con sede principale a Padova nel Centro Multimediale, con oltre 3000 m2 di spazio. Alľepoca del lancio si chiamava Rete Azzurra.

Nel 2008, con il passaggio al digitale terrestre in Sardegna, furono lanciati i canali TV7 News e TV7 Trivenetaveneta, dal palinsesto generale (come film ed altro).

Nel 2010 si aggiungono altri quattro canali: TV7 Mini, TV7 Lady, TV7 Sport e TV7 Menù (quest'ultimo disponibile solo in Friuli Venezia Giulia).

Nel 2011 nascono altri dodici canali: TV7 TopKar, TV7 Market, TV7 Sanità, TV7 Doc, TV7 Ateneo, TV7 Italia, TV7 FX, TV7 Agri, TV7 Movie, TV7 Green, TV7 Geo e TV7 Teologica.

La piattaforma ha una copertura interregionale. Le regioni che ricevono le trasmissioni sono il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia, il Trentino-Alto Adige e ľEmilia Romagna. Il 27 ottobre 2014 TV7 Azzurra entra insieme a TV Luna Napoli nel mux Televita e poi venne eliminata una copia di LA9.

Canali affiliati 
I canali del gruppo sono:
TV7 TRIveneta Network: trasmette in Veneto sul canale 19 del digitale terrestre ed in Friuli Venezia Giulia sul canale 73 del digitale terrestre. Trasmette anche in Emilia Romagna sul canale 98 del digitale terrestre.
TV7 TRIveneta Friuli Venezia Giulia: trasmette cartoni come i Transformers e Sorriso d'argento, ed altri programmi come Enjoy TV, Tg TV7 magazine, Bouquet tv e Seven Shopping ed anche film.
Trasmette in Friuli Venezia Giulia sul canale 12 del digitale terrestre ed in Veneto sul canale 89 del digitale terrestre.

A seguito della chiusura della redazione friulana di TV7 TRIveneta Friuli Venezia Giulia, su questo canale vengono trasmessi gli stessi programmi di TV7 TRIveneta Network.
TV7 Mini: Canale che trasmette i cartoni e serie tv degli anni '80 e '90.

Alcuni dei programmi trasmessi sono: TV di Momò, Sorriso d'argento, Transformers, Aqualuna più tante altre.
TV7 Market: Canale dedicato alle televendite, in tutto il territorio nazionale.
TV7 News: Canale che trasmette programmi sulla medicina, politica, telegiornali, sport.

Trasmette programmi come: Medicina a confronto, Ikone, TG orario, 900 secondi, condotto da Giorgio Borile, Noi Veneto, condotto da Marialuisa Vincenzoni.
TV7 Lady: Canale che trasmette fiction degli anni Novanta, documentari, programmi di moda e telenovelas.

Trasmette programmi come: La saga dei McGregor, Cristal, Discovery, Le ricette di Guerrino, Ti chiedo perdono ed altre
TV7 Sport: Canale dedicato allo sport, in particolare a quello del Triveneto.

Alcuni dei programmi trasmessi sono: Tuttincampo, Tuttincampo spogliatoi, CONI veneto, Mani e fuori, On race tv, Obbiettivo motori e tanti altri.. È seguitissimo il programma Coni Veneto
TV7 Azzurra: È stata la prima rete del gruppo TV7. Trasmetteva telegiornali nazionali, film e programmi degli altri canali, si chiamava Rete Azzurra e tuttora trasmette solo film e telegiornali.
Trasmette programmi come: Tg TV7 notizie ed altri telegiornali, insieme ad alcuni film.
TV7 Meteo: Canale televisivo completamente dedicato al meteo. Trasmette 24h su 24, le previsioni del tempo dall'Italia all'estero, collaborando con il sito internet: meteo.it. Sul digitale terrestre in Veneto, è il canale numero 118.
TV7 TopKar: Trasmette 24 ore su 24 programmi dedicati alla compravendita delle auto. 
TV7 Doc: Trasmette documentari e televendite.

Note

Collegamenti esterni 
 

Reti televisive del Veneto
Reti televisive del Friuli-Venezia Giulia